El término Zeya puede referirse a:

 Zeya, una ciudad del óblast de Amur, en Rusia;  
 Río Zeya, un afluente del Amur, en Rusia; o
 Zeya, un satélite ruso.